Elwood (Illinois)
Elwood (Indiana)
Elwood (Kansas)
Elwood (Nebraska)
Elwood (Utah)